Toler est un patronyme porté notamment par :

 Frankie Toler (1951-2011), musicien américain ;
 Penny Toler (1966-), joueuse de basket-ball féminin américaine ;
 Sidney Toler (1874-1947), acteur et scénariste américain.

Homonymie de patronyme